Мáрко Антóнио Соли́с (, род. 29 декабря 1959, Мичоакан) — мексиканский музыкант, композитор и певец.

Начало карьеры 
Марко начал свою музыкальную карьеру в 12 лет в качестве участника проекта «Los Hermanitos Solís», который он образовал вместе с двоюродным братом Джоэлем (). В начале 1970-х он основал группу «Los Bukis» (). Группа была успешна в Мексике, Южной Америке, а также у американских поклонников латиноамериканской музыки. Параллельно написанию песен для группы, он писал песни для мексиканской певицы Мариселы и испанской певицы Росио Дурсал.

Спустя 20 лет работы в группе, в 1996 году он начал сольную карьеру.

Сольная карьера 
Сольную карьеру он начал с выпуска альбома «En Pleno Vuelo» (, который вышел 24 июля 1996 года. Альбом «Trozos de Mi Alma» (), который был выпущен в 1999 году принёс певцу успех в США. Альбом был признан платиновым в США и был раскуплен тиражом в 1 млн экземпляров в США. Также альбом получил статус бриллиантового в Мексике. Альбом «Más de Mi Alma» () был удостоен награды «Грэмми в области латиноамериканской музыки» в номинации «Лучший поп-альбом» в 2001 году. Следующий альбом «Tu Amor o Tu Desprecio» (), который был выпущен в 2003 году, имел меньший успех.

Дискография

Студийные альбомы 
 1996: En Pleno Vuelo (Released July 24, 1996)
 1997: Marco Antonio Solís (Released September 30, 1997)
 1999: Trozos de Mi Alma (Released January 26, 1999)
 2001: Más de Mi Alma (Released May 29, 2001)
 2003: Tu Amor o Tu Desprecio (Released May 13, 2003)
 2004: Razón de Sobra (Released November 2, 2004)
 2006: Trozos de Mi Alma, Vol. 2 (Released September 26, 2006)
 2008: No Molestar (Released October 7, 2008)

Graphic Design & Art Direction for Marco Antonio Solis by: Adriana Rebold

Сборники 
 1998: Recuerdos, Tristeza Y Soledad
 1999: En Vivo, Vol. 1 Desde El Teatro De Bel (Live)
 2000: En Vivo, Vol. 2 (Live)
 2003: La Historia Continúa...
 2003: Dos Grandes (with Joan Sebastian)
 2005: La Historia Continúa… Parte II 2005: Dos Idolos (with Pepe Aguilar)
 2007: La Historia Continúa... Parte III 2007: La Mejor Colección US Sales as of July 11, 2007: 43,511 copies
 2008: Una Noche en Madrid'' (en Vivo) June 10, 2008

Фильмография 
 2001-2002 - Страсти по Саломее - Марко

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный Twitter
 Официальный Фан-Клуб

Певцы и певицы Мексики
Композиторы Мексики
Лауреаты премии «Латинская Грэмми»
Наставники телешоу «The Voice»